Piranhensi – abitanti di Jardim de Piranhas
Piranhensi – abitanti di Piranhas (Alagoas)
Piranhensi – abitanti di Piranhas (Goiás)
Piranhensi – abitanti di São José de Piranhas